ima više značenja.

 Dihidrofolatna sintaza, enzim
 FHFS (fajl server)